Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BGL Luxembourg Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-německý pár Timea Bacsinszká a Kristina Barroisová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený německý pár Mona Barthelová a Laura Siegemundová, který ve finále zdolal španělské turnajové jedničky Anabel Medinaovou Garriguesovou s Arantxou Parraovou Santonjaovou výsledkem 6–2 a 7–6 Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (finále)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (semifinále)
  'Mona Barthelová /  Laura Siegemundová (vítězky)
  Ysaline Bonaventureová /  Stephanie Vogtová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2015